Die Anson’s Herrenhaus KG (Eigenschreibweise: ANSON’S) mit Sitz in Düsseldorf ist ein Einzelhandelsunternehmen für Herrenbekleidung. Sie bietet in derzeit 20 Niederlassungen und  mit über 1000 Mitarbeitern in Deutschland Mode internationaler Marken und Designer an.

Im Oktober 2021 eröffnete Anson's die ersten Filialen in weiteren mitteleuropäischen Ländern wie Prag (Tschechien) sowie Zagreb (Kroatien) sowie die erste Filiale in Südosteuropa in Bukarest (Rumänien).

Geschichte 
Anson’s wurde im Jahr 1989 als kleineres, auf Herrenmode spezialisiertes Format neben dem umfassenderen Angebot der Bekleidungshäuser von Peek & Cloppenburg in Essen gegründet. Die Anson’s Herrenhaus KG ist, laut der Peek-&-Cloppenburg Gruppe, eine Peek-&-Cloppenburg-Tochtergesellschaft, es handelt sich allerdings um ein halbwegs eigenständiges Unternehmen, das vom ehemaligen Peek-&-Cloppenburg-Bereichsleiter Stefan Ziebold aufgebaut wurde. Ziebold war und ist maßgeblich am bis heute gültigen Konzept und der Firmenidee beteiligt. Er war der erste Anson’s-Mitarbeiter und ist bis heute als Generalbevollmächtigter des Unternehmens zusammen mit John Cloppenburg – ein Sohn des P&C-West-Gesellschafters – für die Unternehmensausrichtung verantwortlich. Einige Anson’s-Gesellschafter gehören zur Familie der Cloppenburgs, andere Gesellschafter sind auch Gesellschafter bei Peek & Cloppenburg West. Unumstritten ist die Verflechtung beider Unternehmen.
Seit dem 1. Januar 2010 intensiviert das Unternehmen die Nutzung von Zentralfunktionen von P&C. So wurde John Cloppenburg, Mitglied der Anson’s-Unternehmensleitung, zusätzlich auch zum Mitglied der Unternehmensleitung der Peek & Cloppenburg KG Düsseldorf bestellt und ist für den Einkauf HAKA Großkonfektion und KIKO für P&C und Anson’s verantwortlich.

Anson’s zählt zu den größten Abnehmern von Markenbekleidung in Europa und war z. B. maßgeblich für die Verbreitung von Ralph-Lauren-Artikeln in den 90er Jahren in Deutschland verantwortlich. Die letzte Filiale wurde 2021 in Mainz als erste Filiale in Rheinland-Pfalz eröffnet.

Häuser und Marken 
Anson’s  betreibt Filialen in Berlin, Bonn, Bremen, Dortmund, Düsseldorf, Essen, Frankfurt am Main, viermal in Hamburg, Karlsruhe, zweimal in Köln, Krefeld, Mainz, Mülheim an der Ruhr, Nürnberg, Saarbrücken und Sulzbach.

Die Herrenhäuser sind im Allgemeinen in verschiedene Abteilungen aufgeteilt. Im „Magazin“ wird ausschließlich junge Markenmode angeboten: Boss Orange, Ben Sherman, Minimum, Fred Perry, Diesel, Khujo, Gloverall, Penfield,Tommy Denim, Drykorn, Lyle & Scott, Superdry, Adidas und die eigene Hausmarke Review. Im Bereich Casual Wear bietet Anson’s unter anderem Lacoste, Tommy Hilfiger, Marc O’Polo und Hausmarken an. In vielen Häusern gibt es zusätzlich noch eine reine Polo Ralph Lauren-Abteilung, sowie eine Anzug- beziehungsweise Premiumabteilung, eine Jeansecke und eine G-Star- und Napapijri-Boutique.

Anson’s hat einige Eigenmarken (Abrams, Christian Berg, Four X, Paul Rosen sowie Hemlock) aufgebaut. Diese gibt es zum Teil auch bei Peek & Cloppenburg sowie bei anderen Unternehmen der Branche zu kaufen.

Personen 
 Harro Uwe Cloppenburg, Gesellschafter von Peek & Cloppenburg, Düsseldorf – Gesellschafter Anson’s Herrenhaus KG, Düsseldorf

Einzelnachweise

Weblinks 

 Website des Unternehmens

Handelsunternehmen (Düsseldorf)
Handelsunternehmen (Textilbekleidung)
Gegründet 1989